Publicis – agenzia pubblicitaria fondata a Parigi nel 1926
 Publicis Groupe – multinazionale fondata a Parigi nel 2002